Operazione Valchiria (Valkyrie) –  film del 2008 diretto da Bryan Singer
 Aston Martin Valkyrie – automobile della Aston Martin
 North American XB-70 Valkyrie – bombardiere strategico della North American Aviation
 Honda Valkyrie – motoveicolo della Honda
 VF-1 Valkyrie – aereo da caccia fittizio dell'anime Fortezza superdimensionale Macross

Pagine correlate 
 Valchiria (disambigua)